GZ steht als Abkürzung für:

 Air Rarotonga, Fluggesellschaft der Cookinseln (IATA-Code)
 Gazastreifen, in Palästina (nach FIPS PUB 10-4)
 Geschäftszeichen
 Gesetzliche Zeit
 Goldschmiede-Zeitung, seit 1948 erscheinendes Fachblatt des Schmuck und Uhren-Marktes
 Granulosazelle, eine Epithelzelle in Ovarialfollikeln
 Gratulation, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #G
 Ground Zero, in der Militärsprache die Explosionsstelle eines Explosivkörpers über dem Boden
 Grünlandzahl, ein Maß für die Ertragsfähigkeit von Grünland
 Guangzhou, Hauptstadt der Provinz Guangdong in Südchina
 Pseudonym von Guido Zimmermann (Künstler)
 Güstzeit, eine ökonomische Kennzahl der Milchviehhaltung
 Güterzug
 Monogrammist GZ, siehe Gabriel Zehender (16. Jh.), deutscher oder Schweizer Künstler

Zeitungen:
 Geislinger Zeitung, siehe Südwest Presse #Regionalausgaben und angeschlossene Zeitungen
 Gießener Zeitung
 Goslarsche Zeitung

GZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Gouvernement al-Dschiza
 Deutschland: Landkreis Günzburg
 Nordirland: Belfast

.gz steht als Dateiendung für:
 gzip-Dateien

Abkürzung